Motti peut désigner :

Vocabulaire militaire 
 Motti, un mot de l'argot militaire finnois désignant une unité ennemie encerclée.

Patronyme 
 Attilio Silvio Motti (1867-1935), médailleur, graveur et peintre italien ;
 Gianni Motti, né en 1958, un artiste suisse d'origine italienne ;
 Michel Motti (1934—2009), un auteur français de bande dessinée ;
 William Motti, né en 1964, un athlète français, spécialiste du décathlon ;

Autres 
 Motti est aussi une variante de Motikan, un clan kurde ;
 Motti est aussi une diminutif de Mordechai, en hébreu ;
Motti Aroesti, ancien joueur et entraîneur israélien de basket-ball.

Homonymie de patronyme